Майкъл Колинс може да се отнася за:

 Майкъл Колинс, ирландски военен и политически деец;
 Майкъл Колинс, американски астронавт.
 Майкъл Колинс, филм от 1996 година